Galeb je lahko:
 Galeb, pripadnik družine ptic iz reda pobrežnikov
 Galeb (ladja), ladja predsednika Jugoslavije - Josipa Broza Tita
 Galeb (jadrnica), zgodovinska regatna jadrnica tipa kuter
 Galeb (računalnik), jugoslovanski (hrvaški) 8-bitni računalnik
 SOKO G-4 Super Galeb, reaktivno vojaško letalo jugoslovanske izdelave
 SOKO G-2 Galeb, reaktivno vojaško letalo jugoslovanske izdelave
 Jonatan Livingston Galeb, novela Richarda Bacha
 Galeb, mladinska književna revija